Denis je muško ime i prezime.

Pozadina i značenje 
Denis potječe od kršćanskog svetca svetog Dionisosa ili Dionisos grčkoga Boga vina (grčki Διόνυσος, latinski Dionysus). Isto tako postoji i tursko ime žensko i muško te prezime Deniz, što prevedeno na hrvatski znači more

Imendan 
 9. listopada

Varijacije 
 engleski: Dennis Deni Deny 
 francuski: Denis ili Denys te žensko Denise
 japanski: ドニ
 latvijski: Deniss
 mađarski: Dénes
 češki: Diviš
 ruski: Денис

Poznati nositelji imena 
 Dennis Bergkamp (1969.), nizozemski nogometaš
 Denis Brennan (1945.), irski biskup
 Dennis Hopper (1936. – 2010.), američki glumac
 Denis Latin (1966.), hrvatski novinar i voditelj
 Denis Nikolajevič Menšov (1978.), ruski biciklist
 Denis Papin (1647. – 1712.), francuski istraživač i izumitelj
 Deniss Rakeļs (1992.), latvijski nogometaš
 Dennis Rodman (1961.), američki košarkaš
 Denis Špoljarić (1979.), hrvatski rukometaš

Poznati nositelji prezimena 
 Germán Denis (* 1981.), argentiniski nogometaš
 Ron Dennis (*1981.), engleski menadžer u formuli 1

Literarske figure 
 Dennis the Menace (film) 
 Comic-Strip Dennis (poznato u Velikoj Britaniji)

Ostalo 
 Dennis Brothers, bivši engleski proivođač automobila i kamiona

Poveznice 

Imena
Prezimena